Mérignac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Mérignac, Stadt im Département Gironde
 Mérignac (Charente-Maritime), Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Mérignac (Charente), Gemeinde im Département Charente
 Mérignac, Ortsteil der Gemeinde Isle im Département Haute-Vienne

Mérignac ist der Name folgender Personen:
 Lucien Mérignac (1873–1941), französischer Fechter